Цей список є списком видів ссавців, записаних на території Сирії. 

Із 98 зазначених в таблиці видів, 1 знаходиться під критичною загрозою, 3 перебуває під загрозою зникнення, 13 є уразливими, 6 перебувають в близькому до уразливого стані.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП

Сирія
 
Списки:Сирія